Las Torres kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Las Torres (udde),

Mexiko 

 Las Torres, Nuevo León, Salinas Victoria, 
 Las Torres, Coahuila, Acuña, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar